Prince Charming – album discografico del 1981 del gruppo musicaleAdam and the Ants
Prince Charming – singolo discografico del 1981 del gruppo musicaleAdam and the Ants
Prince Charming – cortometraggio del 1912 diretto da James Kirkwood, George Loane Tucker
Prince Charming – film del 1956 diretto da Conrado Conde